Noguez peut faire référence à :

Personnalités 

 Dominique Noguez (1942-2019), écrivain français.
  (né en 1964), homme politique mexicain américain.
 , professeur et chercheuse mexicaine.

Toponyme 

 Immeuble Noguez, monument historique situé dans le département de la Meuse en Lorraine, dans la région Grand Est.